Jang Wej je čínské jméno vícera osob:

 Jang Wej (badmintonistka) (* 1979) – čínská sportovkyně, badmintonistka
 Jang Wej (gymnasta) (* 1980) – čínský sportovec, gymnasta
 Jang Wej (ministr) (1516–1608) – čínský politik mingského období, ministr státní správy